Cinq navires de lUS Navy portent le nom dUSS Ontario, d'après le lac du même nom :
l', une goélette lacustre qui participe à la guerre anglo-américaine de 1812 ;
l', un sloop de guerre de 16 canons en service de 1813 à 1856 ;
l'USS Ontario, un sloop à vapeur dont la construction commence en 1863. Renommé New York en 1869, il est vendu encore en chantier en 1888 ;
lUSS Ontario, lancé en 1908 et retiré du service le . Il est converti en navire de réparations et renommé  en 1914 ;
l', un remorqueur en service de 1912 à 1946.

Ontario